

Geografia 
 Francia
 Cergy-Pontoise – agglomerato urbano nel dipartimento della Val-d'Oise a nord-ovest di Parigi
 Pontoise – comune nella regione dell'Île-de-France
 Pontoise-lès-Noyon – comune nella regione dell'Alta Francia
 Puiseux-Pontoise – comune nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 John de Pontoise – vescovo inglese
 Walter di San Martino di Pontoise – monaco benedettino francese venerato come santo dalla Chiesa cattolica